Новожизненское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Новожизненское сельское поселение — входит в Городищенский район

Воронежская область
 Новожизненское сельское поселение — входит в Аннинский район